Товарищ Сталин — распространённое обращение к И. В. Сталину.
 Товарищ Сталин (телесериал) — четырёхсерийный телефильм 2011 года

См. также 

 Товарищ Сталин, вы большой учёный — песня Юза Алешковского.

Примечания 

Иосиф Сталин